Les temples bouddhistes au  :
 Hōun-ji à Kami,
 Hōun-ji, à Kamigōri.